Imię i nazwisko Harry Forbes nosili lub noszą m.in.:
 Harry Forbes (1879–1946) – amerykański bokser zawodowy
 Harry Forbes (1913–1988) – brytyjski lekkoatleta, chodziarz